Kiss Endre (1849–1910) adóhivatali ellenőr
Kiss Endre (1937?) síugró magyar bajnok
Kiss Endre (1943) bankár
Kiss Endre (1943) atléta, futó, tájfutó
Kiss Endre (1947) filozófus
Kiss Endre (1947) cselgáncsozó
Kiss Endre (1970) zenész, a Hooligans együttes, korábban pedig a Dance és a Ramses dobosa
Kiss Endre (1971) Beleznay Endre színész születési neve
Kiss Endre (?) gitáros, a Heaven Street Seven és a Quimby egykori tagja